Live at the Apollo ist der Titel einer Vielzahl von Livealben, die im Apollo Theater in Harlem aufgenommen wurden. Die wichtigsten sind:

 Live at the Apollo (James-Brown-Album), von James Brown, 1963
 Live at the Apollo (Hall-&-Oates-Album), von Hall & Oates, 1985
 Live at the Apollo (Ben-Harper-Album), von Ben Harper & the Blind Boys of Alabama, 2005
 Live at the Apollo (B.-B.-King-Album), von B. B. King, 1990
 Live at the Apollo (Clyde-McPhatter-Album), von Clyde McPhatter, 1964
 Live at the Apollo (Robert-Palmer-Album), von Robert Palmer, 2001

Der Titel wurde auch für Live-Alben verwendet, die im Hammersmith Apollo in London aufgezeichnet wurden, wie etwa:

 Live at the Apollo (Roxy-Music-Album), von Roxy Music, 2001

Andere Bedeutungen:
 Live at the Apollo (Fernsehsendung), eine Stand-up-Comedy-Sendung auf BBC One